Hellman ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Christin Hellman (* 1955), schwedische Tischtennisspielerin
 Anna Hellman (* 1978), schwedische Snowboarderin
 Clarisse Doris Hellman (1910–1973), amerikanische Professorin für Wissenschaftsgeschichte
 Daphne Hellman (1915–2002), US-amerikanische Harfenistin
 David Hellman (Dave Lepard; 1980–2006), schwedischer Rocksänger
 Inez Hellman, US-amerikanische Country-Musikerin und Disc-Jockey
 Ivar Hellman (1891–1994), schwedischer Dirigent und Komponist
 Jakob Hellman (* 1965), schwedischer Popmusiker
 Jerome Hellman (1928–2021), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Lillian Hellman (1905–1984), US-amerikanische Schriftstellerin
 Louis Hellman (* 1936), britischer Architekt und Cartoonist
 Marc Hellman (* 1941), Schweizer Schlagzeuger des Modern Jazz
 Martin Hellman (* 1945), US-amerikanischer Kryptograph
 Monte Hellman (1929–2021), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent
 Ocean Hellman (* 1971), kanadische Schauspielerin
 Tobias Hellman (* 1973), schwedischer Skirennläufer
 Vilhelm Hellman (1922–1991), schwedischer Skispringer
 Walfrid Hellman (1883–1952), schwedischer Sportschütze
 Walter Hellman (1916–1975), US-amerikanischer Damespieler

Siehe auch:
 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
 Hellman & Friedman LLC, Private-Equity-Gesellschaft mit Firmensitz in San Francisco, London und New York
 Hellmann, Helman